XD puede referirse a:
 XD, emoticono comúnmente usado en Internet para expresar una cara con los ojos cerrados riendo muy fuertemente.
 xD-Picture Card, formato de memoria desarrollada por Olympus y Fuji, y usada principalmente en sus productos de cámaras digitales.
 XD CAM, serie de productos para grabación de vídeo utilizando medios no lineales.
 XD bit, denominación de Intel para la tecnología NX bit (tecnología de CPUs).
 Pokémon XD: Gale of Darkness, videojuego desarrollado para Nintendo GameCube.
 Disney XD, canal de televisión estadounidense con difusión internacional.
 Adobe XD, editor de gráficos vectoriales desarrollado y publicado por Adobe Inc.
 Springfield XD, moderna pistola estadounidense basada en la croata HS2000.
 Singles XD, programa de televisión español producido por Bulldog TV.

Siglas